Classpath může být:
 classpath (Java) – jeden z parametrů příkazového řádku překladače a virtuálního stroje programovacího jazyka Java
 GNU Classpath – jedna z implementací standardní knihovny jazyka Java